Negro steht für:
 Menschen schwarzer Hautfarbe, siehe Schwarze
 Negro Spiritual, amerikanisches geistliches Lied
 Negro Leagues, afroamerikanische Baseballligen
 Mercado Negro,  portugiesische Reggaeformation
 Negro Hill, Hügel auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Negro bzw. Négro ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Negro (1915–1984), italienischer Fußballspieler
 Donato Negro (* 1948), italienischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Joey Negro (eigentlich David Russell Lee; * 1964), britischer DJ und Musikproduzent

 Paolo Negro (* 1972), italienischer Fußballspieler
 Roberto Negro (* 1981), italienischer Jazzmusiker
 Walter Del-Negro (1898–1984), österreichischer Philosoph und Geologe

Negro ist der Künstlername folgender Personen:
 El Negro del Puerto alias José de los Reyes Santos (* 1913), spanischer Flamencotänzer 
 Antonio León, vermutlich mexikanischer Fußballspieler

Negro ist der Name folgender Orte:
 Negro (Vulkan), Argentinien
 Cabo Negro, Ort in Marokko

Negro ist der Name folgender Vulkane:
 Cerro Negro, Vulkan in Nicaragua

Siehe auch:
 Blanco y Negro
 Dal Negro
 Del Negro
 Rio Negro
 Nigro
 Negru